Kombinace písmen A, T a B může mít více významů:

 zkratka pro antibiotikum – rozsáhlou skupinu protibakteriálních léků
 André Tanneberger – známý jako ATB, německý producent, DJ, tvořící převážně trance
 After the Battle – britský časopis pro vojenskou historii.

Externí odkazy